Ватман — многозначное понятие:

 Ватман — сорт бумаги.
 Ватман (Ватман-город) — первоначальное название крепости и города Ряжска в XVI веке.

Носители фамилии
 Уатмен, Джеймс ( — в русском произношении Джеймс Ватман; 1702—1759) — английский фабрикант, производитель бумаги, названной по его имени.
 Ватман, Евлалия Георгиевна (Ватман-Орлова; 1891 — ?) — русская писательница и журналистка.
 Ватман, Семён Викторович (род. 1959) — российский религиовед, переводчик и религиозный деятель Международного общества сознания Кришны.